Gonzalo García Rodríguez puede referirse a:

Gonzalo García Rodríguez, médico español que da nombre a un premio de la Fundación Vicente y García Corselas, de la Universidad de Salamanca;
Gonzalo García Rodríguez, ilustrador argentino.